G70 steht für:
 BMW G70, ein Pkw-Modell
 Genesis G70, ein Pkw-Modell
 ein Grafik-Prozessor der Nvidia-GeForce-7-Serie
 die chinesische Autobahn Fuzhou–Yinchuan, die Fuzhou mit Yinchuan verbindet
 Groppo G70, ein Ultraleichtflugzeug
 HMAS Queenborough (G70), britischer Zerstörer der Q- und R-Klasse
 „Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten“ (ICD-10-Code)

G-70 steht für:
 Chrysler G-70, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1926

Abkürzung